Bohdalec (okres Žďár nad Sázavou), gemeente in okres Žďár nad Sázavou
 Bohdalec (Žďárské vrchy), heuvel (790 m) in het gebergte Žďárské vrchy
 Bohdalec (Praag), heuvel (273 m) in het Praagse stadsdistrict Praag 10 en Praag 4